Torrazzesi – abitanti di Torrazza Coste
Torrazzesi – abitanti di Torrazza Piemonte
Torrazzesi – abitanti di Torrazza di Saluzzo
Torrazzesi – abitanti di Torrazzo